Трубный — название населённых пунктов:

Россия 
 Трубный — посёлок в Володарском районе Астраханской области.
 Трубный — посёлок в Звениговском районе Марий Эл.
 Трубный — посёлок в Сосновском районе Челябинской области.

Украина 
 Трубный — посёлок в составе города Красный Луч Луганской области.

См. также 
 Трубная
 Трубный посёлок
 Трубный проезд